Катя Мира Херберс (; ) — голландская актриса. Наиболее известна ролью доктора Хелен Принс в американском телесериале «Манхэттен» и ролью Эмили в сериале HBO «Мир Дикого запада». Принимает участие в съемках сериала CBS «Зло»

Биография 
Катя Мира Херберс родилась 19 октября 1980 года в Амстердаме.  Является дочерью скрипачки Веры Бетс и гобоиста и дирижера Вернера Герберса. В детстве много времени проводила в США, сопровождая свою мать в концертных турах с группой L’Archibudelli. С раннего детства Катя разговаривала на голландском, немецком и английском языках.

Образование получила в Гимназии имени Игнатия Лойолы в Амстердаме, затем изучала психологию в Университете Амстердама (1999—2000), параллельно посещала местную театральную школу De Trap. Затем она была принята в Театральную школу в Амстердаме в которой обучалась с 2001 по 2005 годы.

Карьера 
Во время учебы в театральной школе она снялась в нескольких голландских фильмах. После ее окончания устроилась на работу в театральную компанию NTGent Йохана Саймонса в Генте. Затем она присоединилась к немецкому театральному объединению Kammerspiele в Мюнхене. Она работала с такими режиссерами, как Алекс ван Вармердам, Иво ван Хов и Теу Берманс, под руководством которой она исполнила много пьес Шницлера..

В 2013 году получила премию Гвидо де Мур как молодой талант, за ее воплощение Ирины в «Трех сестрах» Чехова.

В феврале 2014 года, после прохождения кастинга, она получила роль физика Хелен Принс в американском драматическом сериале канала WGN «Манхэттен».

В 2018 году она присоединилась к актерскому составу 2 -го сезона сериала канала HBO  «Мир Дикого запада» в роли Эмили.

Начиная с осени 2019 года, она снимается в сериале канала CBS « Зло» роли доктора Кристен Бушар.

Фильмография 
 Фильмы

 Peter Bell (2002)
 Kees de jongen (2003)
 Peter Bell II: The Hunt for the Czar Crown (2003)
 Timboektoe (2007)
 Trage liefde (2007)
 The Storm (2009)
 Loft (2010)
 Sonny Boy] (2011)
 My Granpa, the Bankrobber (2011)
 Зюскинд (2012)
 Brammetje Baas (012)
 Mannenharten (2013)
 Mannenharten II (2015)
 Колумнистка (2019)

 Телесериалы

 Baantjer (2004)
 Lieve lust (2005–2006)
 Spoorloos verdwenen (2006)
 S1ngle (2009)
 De vloer op (2010)
 Van God Los (2011)
 Beatrix, Oranje onder Vuur (2012)
 Divorce (2012–2013)
 SOKO 5113' (2013)
 Манхэттен (2014)
 Американцы (2015)
 Оставленные (2017)
 Охота на Унабомбера (2017)
 Мир Дикого запада (2018)
 Зло (2019)
 Миссис Дейвис (2023)

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1980 году
Страницы с непроверенными переводами
Актрисы Нидерландов